«Кя́рпят» ( — горностаи из Оулу) — хоккейный клуб из Оулу, выступает в Лииге. Основан в 1946 году. На эмблеме команды изображён горностай.

В высшем дивизионе Финляндии (без учёта СМ-Серии) — в сезонах 1977/78 — 1988/89 и с сезона 2000/01 по настоящее время.

История 
"В среду, 15 мая 1946, клуб под именем "Кярпят" (Oulun Kärpät 46) начал своё существование. С того дня клуб работает до сих пор..." - Воспоминания Ээро Таурианена, 1946.

Ранние годы 
Весной 1946 года трое парней решили основать новый спортивный клуб в городе Оулу. На учредительном собрании 15 мая клуб получил название "Oulun Kärpät 46" ("Горностаи из Оулу" и год основания - 1946). Поначалу Кярпят играл в футбол, а первым зимним видом спорта стал хоккей с мячом. Лишь в январе 1947 года была создана секция хоккея с шайбой. В начале нового десятилетия Кярпят преуспел в данном направлении и хоккей с шайбой стал основным видом спорта клуба.

Первая игра на высшем уровне, которая в то время именовалась "SM-sarja", была сыграна Кярпятом 4 декабря 1960 года против клуба "HJK" из Хельсинки. Но пребывание на высшем уровне оказалось непродолжительным. Вновь в высшую лигу они пробились вновь лишь в сезоне 1965-66, и снова вылет. Третья попытка в 1967-68 годах также не принесла результата - Кярпят проиграл все свои игры.

Повышение и первые сезоны в SM-liiga 
Финская лига хоккея "SM-liiga" была основана в августе 1975 года, Кярпят в то время всё ещё играли на уровень ниже в первом дивизионе. Команда заработала повышение в элитную лигу после сезона 1976-77. В своём дебютном сезоне в элите Кярпяту удалось финишировать на седьмом месте из десяти. Однако во время второго сезона в 1978-79 годах команда была вынуждена бороться за выживание и финишировала последней в регулярном сезоне, однако смогла одолеть соперников из финальных матчей и сохранила прописку в высшей лиге. Несмотря на всё это, игрок Кярпята Кари Ялэтон был награждён памятным трофеем Ярмо Васамы за лучшего новичка в лиге того сезона.

Успех в 1980-х годах 
Избежав понижения, Кярпят приобрёл пару опытных игроков, таких как Микко Лейнонен. Показатели команды значительно улучшились и в сезоне 1979-80 Кярпят вышел в плей-офф, который завершился для них бронзовыми медалями. Это было первое достижение награды Кярпята на национальном уровне. Ярким представителем молодёжи в то время был Пекка Арбелиус, которого назвали новичком года.

В следующем сезоне, 1980-81, Кярпят занял третье место в регулярной серии, а в плей-офф пробился в финал, где встретился с "Таппарой". Таппара мощно стартовали, общий счёт серии до пяти побед был 2-1 в их пользу. Третья игра серии закончилась со счётом 13-2 в пользу Таппары. Несмотря на такой разгром, тренер команды Кари Мякинен сумел поднять боевой дух команды и две следующие и гры Кярпят выиграл к ряду со счётом 6-1 и 5-2. Таким образом, Кярпят завершил серию 3-2 и завоевал первый титул национальной лиги. Победный гол забил Кари Суораниеми, а Кари Джалонен был назван MVP плей-офф.

Перед сезоном 1981-82 у некоторых игроков истекли контракты, продлевать которые они не стали и продолжили карьеры в других клубах. Кярпят лишился ключевых игроков - Джалонен, Суораниеми, Лейнонен и Кай Суйкканен, а также культового игрока Рейо Руотсалайнена. С таким ослабленным составом Кярпят опустился на пятое место, а в следующем сезоне чуть было не вылетел из элиты. В эпоху тренерства Пентти Матикайнена Кярпят вновь стал претендентом на звание чемпиона и трижды подряд завоевал бронзовые медали (в сезонах 1983-84, 1984-85 и 1985-86). В последнем сезоне тренерства Матикайнена, в 1986-87 годах, Кярпят к всеобщему удивлению выиграл регулярную серию, добрался до финала плей-офф, где проиграл Таппаре. Матикайнен оставил пост тренера Кари Мякинену в 1987-88 годах, но при нём команда не смогла выйти в плей-офф. Эско Нокелайнен сменил Мякинена, но вновь безрезультатно. В следующем сезоне, 1988-89, Кярпят достиг дна турнирой таблицы и Нокелайнен был уволен в середине сезона. В конце конов, Кярпят выбыли из элиты финского хоккея, проиграв в играх на понижение "Йокериту".

Перед сезоном 1981–82 годов контракты с некоторыми ключевыми игроками истекли, и они решили продолжить свою карьеру в другом месте. Чтобы проиллюстрировать это, команда потеряла ключевых и основных игроков, таких как Джалонен, Суораниеми, Лейнонен и Кай Суйкканен, а также культового игрока Рейо Руотсалайнена. С ослабленным составом Kärpät должен был согласиться на пятое место. и в следующем году они были почти отправлены. В эпоху, когда Пентти Матикайнен был главным тренером, Кярпат оставался претендентом на звание чемпиона и трижды подряд завоевывал бронзовые медали (1983–84, 1984–85 и 1985–86). В последнем сезоне Матикайнена в качестве тренера, в 1986–87 годах, Кярпэт несколько удивительно выиграл регулярный сезон, но проиграл Таппаре в финале. Матикайнен был заменен Кари Мякиненом в 1987–88 годах, но команда не смогла выйти в плей-офф. Эско Нокелайнен был назван новым тренером, но безрезультатно. В следующем сезоне, в 1988–89, Карпат достиг надира, а Нокелайнен был уволен в середине сезона. В конце концов, Kärpät были изгнаны из SM-liiga, поскольку они проиграли Jokerit в лиге понижения.

Банкротство и низшие дивизионы 
Кярпят ставил цели вернуться в элитный дивизион максимально быстро, но их ожидания не оправдались. Из-за финансовых трудностей Кярпят обанкротился, но осенью 1995 года они вновь попали в первый дивизион. В первый год они заняли восьмое место и проиграли в плей-офф. В следующем году они сражались с "КалПа" за место в лиге, но уступили. В следующем году они снова проиграли "КалПа". В сезоне 1998-99 Кярпят возглавил тренер Юхани Тамминен. С ним они хорошо провели регулярную серию, но проиграли "ТиТо" в плей-офф.

Возвращение в элиту 
В следующем году Кярпят, наконец, прошёл квалификацию в элитный дивизион, обыграв "Пеликанс" в квалификационной серии. Первый сезон в элитной лиге был полон взлётов и падений, но Кярпят финишировал четвёртым и шестым в следующих двух сезонах соответственно. Затем они добрались до финала, уступив Таппаре. В сезоне 2003-04 годов Кярпят сыграл в финале против "ТПС" и, наконец, выиграл свой второй финский чемпионат. В 2004-05 годах Кярпят вновь выиграл чемпионат Финляндии, одержав победу над "Йокеритом", со счётом в серии 3-1. Выиграли кубок они и в сезоне 2006-07, победив "Йокерит" уже 3-0. В сезоне 2007-08 Кярпят выиграл свой второй чемпионский титул подряд и четвёртый за последние пять лет, победив "Эспо Блюз".

После шестилетнего затишья Кярпят вернулся на вершину финского хоккея под руководством Лаури Марьямяки, выиграв два чемпионских титула подряд в сезонах 2013-14 и 2014-15. Оба раза команда победила Таппару в финале плей-офф. В сезоне 2015-16 Кярпят завершили сезон с бронзовыми медалями. В том же сезоне Кярпят добрался до финала хоккейной лиги чемпионов, уступив 2-1 в финале шведской команде "Фрёлюнда".

Свою борьбу на высшем уровне финского хоккея Кярпят продолжает и по сей день.

Достижения

Чемпионы 

  SM-liiga Канада-малья (8): 1981, 2004, 2005, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018

  Молодёжная финская лига (U20) (4): 1979, 1985, 2010, 2019

Медали 

  SM-liiga (4): 1987, 2003, 2009, 2019
  SM-liiga (6): 1980, 1984, 1985, 1986, 2006, 2016

Международные достижения 
Хоккейная лига чемпионов:

  Второе место (1): 2016

Кубок европейских чемпионов:

  Второе место (2): 2005, 2006

Nordic Trophy:

  Чемпион (1): 2007

Другие награды клуба:

 Harry Lindblad trophy (кубок победителя регулярной серии SM-liiga): 1987, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019
 I-Divisioona победитель (второй по значимости трофей финского хоккея): 1976–77, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный фанатский сайт